Никола́й Ива́нович Три́фонов:
 Трифонов, Николай Иванович (род. 1960) — начальник ГУ МВД России по Саратовской области (2018—2020).
 Трифонов, Николай Иванович (1903—1935) — советский журналист. Примечания